Абзал Батырбайулы Таубай (; 18 февраля 1995, c. Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Мактаарал», выступающий на правах аренды за клуб «Туран».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2014 году в составе клуба «Тараз».

12 февраля подписал контракт с клубом «Мактаарал».

В сборной 
12 мая 2015 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в товарищеском матче против «Ордабасы».

Достижения 
 «Тараз»
 Серебряный призёр первой лиги: 2018

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тараз»